Le tournoi US Open féminin 2002 est l'édition 2002 du tournoi US Open qui se déroule du 14 au  au Heights Casino à New York. Cette édition est aussi connue sous le nom de Carol Weymuller Open 2002.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 joueuses qualifiées. 

En finale, la  mondiale Carol Owens l'emporte face à Tania Bailey sans perdre un jeu du tournoi.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 US Open
 US Open de squash masculin 2002

Liens externes 

Féminin 2002
Squash en 2002
Sport aux États-Unis en novembre 2002
2002